

Rue Jules-Verne à Liège.

Rue Jules-Verne à Montréal ;
 Rue Jules-Verne à Québec.

Rue Jules-Verne à Lyon ;
 Rue Jules-Verne à Paris ;
 Rue Jules-Verne à Toulouse.

Voir aussi 
 Boulevard Jules-Verne
 Place Jules-Verne